Mesa redonda puede referirse a:

 La Mesa Redonda, en la leyenda del rey Arturo.
 La mesa redonda, una técnica para discutir en grupo.
 Mesa Redonda, un programa cubano de televisión.
 Mesa Redonda, un barrio y mercado de Lima (Perú).
 La Mesa Redonda o el Cerro de la Mesa redonda, un macizo montañoso en el valle de Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco (México).

Además, puede hacer referencia a:
 El incendio de Mesa Redonda, nombre con el que se conoce al siniestro ocurrido en una zona céntrica de Lima (Perú).